La désignation de Bayer Phi Orionis (φ Ori, φ Orionis) est partagée par deux étoiles de la constellation d'Orion :

 Phi Orionis est une étoile binaire spectroscopique de magnitude apparente 4,42. Sa composante primaire est une étoile géante bleue.
 Phi Orionis est une étoile géante ou sous-géante jaune de magnitude apparente 4,08.

Elles sont séparées de environ 0.71° dans le ciel.

Étymologie 
Les deux étoiles de φ Ori ainsi que λ Ori étaient toutes trois désignées en astronomie arabe Al Haḳʽah, terme qui peut être traduit comme « une tâche blanche ». Il est ensuite devenu Heka ou Hika.

De même, en astronomie chinoise, les trois étoiles ont été associées au sein de l'astérisme connu comme  (), ce qui signifie « Bec de tortue ». Ainsi, φ Ori était désignée comme  ( « Seconde Étoile du Bec de la Tortue ») et φ Ori comme  ( « Troisième Étoile du Bec de la Tortue »).

Notes et références 

Constellation d'Orion
Homonymie stellaire
Orionis, Phi